John Hopkins kan avse:
 John Hopkins (död 1570), engelsk psalmförfattare, elev och kompanjon till Thomas Sternhold
 Johns Hopkins (1795–1873), amerikansk affärsman och filantrop
 John Edward Hopkins (1818–1901), engelsk musiker, författare till The organ, its history and construction (1855)
 John Hopkins (1927–2013), brittisk-australisk dirigent och musikadministratör, grundare av NZSO National Youth Orchestra
 John Hopkins (1931–1998), brittisk manusförfattare, bland annat till filmen Åskbollen (1965)
 John Hopkins (född 1974), brittisk skådespelare
 John Hopkins (född 1983), amerikansk roadracingförare

Se även
 Johns Hopkins University, amerikanskt universitet i Baltimore, Maryland